Вооружённые силы Катара () — военная организация Катара, предназначенная для защиты государства.

Структура ВС Катара 
 сухопутные войска — 65,000 человек
 военно-воздушные силы — 3,700 человек
 военно-морские силы 21,400 человек

Личный состав 

В армии Катара иностранцы составляют до 85 %. В 2016 году власти Катара наняли 6000 военнослужащих в Сомали и не менее 360 военнослужащих в Судане. Почти весь рядовой состав, а также обслуживающий персонал армии укомплектован иностранцами, исключение составляют офицеры и солдаты срочной службы

Сухопутные силы 
1 полк Эмирской гвардии (3 пехотных батальона), 1 бронетанковый полк (1 танковый и 1 механизированный батальоны, 1 артиллерийский дивизион), 4 отдельных батальонов (1 специального назначения (по сути — рота) и 3 мотопехотных/механизированных), 1 полк полевой артиллерии, 2 отдельных артиллерийских дивизиона (миномётный и противотанковый), 1 зенитная батарея.

Состав ВВС 
1-е истребительное крыло (7-я истребительно-бомбардировочная («Мираж-2000-5») и 11-я штурмовая («Альфа Джет») эскадрильи)
2-е вертолётное крыло (6-я («Газель»), 8-я (противокорабельная, «Командо») и 9-я («Командо») эскадрильи)
транспортная эскадрилья
зенитно-ракетный дивизион (ЗРК «Роланд»)

Базирование 
Al-Dawah (штаб ВВС, аэродрома нет) 
Doha International (международный аэропорт в столице страны — Доха; основная авиабаза)
Al-Udeid (новая авиабаза, строительство завершено в последнее время)
Al-Ghariyeh (резервный аэродром)

Авиационное вооружение 
Приведённые цифры относятся к числу закупленных
144 Mica — УР «воздух-воздух» средней дальности
272 R-550 Magic-2 — УР «воздух-воздух» малой дальности (по IISS имеются и Magic)
128 R-530 — УР «воздух-воздух» малой дальности (возможно, сняты с вооружения вместе с «Мираж-F.1»)
128 AS-30L — УР «воздух-земля» общего назначения
«Black Pearl» — вариант УР «воздух-земля» Apache (французское производство, кассетная БЧ), для «Мираж-2000-5»
АМ-39 «Экзосет» — ПКР
«Хот» — ПТУР

Вооружение 
На вооружении ВС Катара находятся:
 Танки:
 30-44 AMX-30S
 БРМ:
 12 AMX-10RC
 20 EE-9 Cascavel (на хранении)
 12 Феррет (на хранении)
 8 V-150 Chaimite
 16 VBL
 БМП:
 40 AMX-10P
 БТР:
 30 AMX-VCI
 40 Piranha II (36 с 90 мм пушками, 2 командно-штабных, 2 БРЭМ; поставки в 1997—1999гг)
 160 VAB (в том числе 4 — самоходные миномёты, 24 с ПТРК «Хот»; 15 VAB — в полиции)
 САУ:
 28 155мм AMX Мк F-3
 Буксируемая артиллерия:
 12 G-5
 Миномёты:
 15 120мм Brandt
 4 81 мм самоходных VPM (на базе VAB)
 26 81мм L16 (часть — самоходные)
 Противотанковые средства и оружие поддержки:
 44-48 ПТРК «Хот» (в том числе 24 самоходых, на базе VAB)
 60-100 ПТРК Milan
 84 мм лёгкие безоткатные орудия «Карл Густав»
 40 мм противопехотные гранатомёты M203
 Боевые самолёты
 9 «Мираж-2000-5ЕDА» и 3 «Мираж-2000-5DDA» (поставлены в 1997—2000гг)

3 Rafale EQ и 2 Rafale DQ (поставки с 6 февраля 2019, заказано 36) 

0 F-15QA (поставки с 2021, заказано 36)

0 Eurofighter Typhoon (поставки с 2022, заказано 24)

 Учебно-боевые самолёты
 6 Alpha Jet
 0 Hawk AJT (заказано 9)

 Транспортные самолёты* 
 2 C-17A Globemaster
 1 Airbus A340
 2 Boeing 707
 1 Boeing 727
 2 Falcon 900
 Вертолёты
 12-13 Вестланд «Коммандо» Mk2A (3, транспортные), Mk2C (1-2, VIP) и Mk3 (8, морские патрульных, 2 из них оборудованы для несения 1 ПКР AM-39 «Экзосет»)
 11 SA-342L «Газель» (с ПТУР «Хот»)
 18 AgustaWestland AW139
 2 SA-341G «Газель» (в полиции)
 не менее 7 McDonnell Douglas AH-64 Apache

 ЗРК
 9 ПУ ЗРК «Роланд-2»
 ПЗРК
 24 Mistral
 12 ПЗРК «Стингер» (ЗУР FIM-92A)
 6-10 ПЗРК «Блоупайп»
 20 ПЗРК «Стрела-2» (SA-7 Grail)
 РЛС
 6 TRS-2201
 Ракетные катера
 4 «Барзан» («UK Vita») — 2х4 ПУ ПКР MM-40 Exocet, 1х6 ЗРК Sadral (ЗУР Mistral)
 3 «Damsah» («Комбатан-3») — 2х4 ПУ MM-40 Exocet
 Патрульные катера
3 Damen Polycat 1450 (в том числе 1 небоеспособен)
2 Vosper
12 Spear
3 Watercraft P-1200 (в полиции; 4 этого типа сняты с вооружения)
3 Halmatic M-160 (в полиции)
4 Crestitalia MV-45 (в полиции)
 Десантный корабль
1 танкодесантный корабль «Rabha»

Примечания

Ссылки 
 Вооружённые силы Катара 22.06.2002
 «Зарубежное военное обозрение» № 7, 2007 г.
 The Military Balance 2010

Вооружённые силы Катара